Феррейра-ду-Алентежу:

 Феррейра-ду-Алентежу — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа.
 Феррейра-ду-Алентежу — фрегезия (район) в муниципалитете Феррейра-ду-Алентежу округа Бежа в Португалии.